Perené steht für:

 Distrikt Perené, Distrikt in der Provinz Chanchamayo in Peru
 Perené (Peru), Ortschaft im Distrikt Perené in Peru
 Río Perené, Fluss im Distrikt Perené in Peru